U-69 je naziv več podmornic:
 U-69 - podmornica Kaiserliche Deutsche Marine
 U-69 - podmornica Kriegsmarine

Glej tudi 
 seznam nemških podmornic prve svetovne vojne
 seznam nemških podmornic druge svetovne vojne

U-69
U-69

pt:U-69